Rodan:
 Rodan (imię)
 Rodan – rzeka płynąca przez terytorium Szwajcarii i Francji
 Rodan – francuski departament położony w regionie Rodan-Alpy
 Rodan – fikcyjny gigantyczny pterozaur z serii japońskich filmów science-fiction
 RODAN – system zarządzania bazą danych, przeznaczony do stosowania na komputerach systemów zgodnych z JS EMC
 Rodan – militarna wersja komputera Odra

Zobacz też:
 Rodan-Alpy – region administracyjny w południowo-wschodniej Francji
 Andrzej Rodan – polski pisarz, historyk kultury
 Paul Narcyz Rosenstein-Rodan – austriacki ekonomista, polskiego pochodzenia